Erkinjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Erkinjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752455-176755), sjö i Kiruna kommun,  (8,21 ha)
Erkinjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756182-174445), sjö i Kiruna kommun,  (4 ha)

Se även
Erkkijärvet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn